młodzież
 Nastolatki – polska grupa muzyczna
 Nastolatki – amerykański film obyczajowy